Noguerana är ett släkte av skalbaggar. Noguerana ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Noguerana